2 miejscowości w Polsce: 
 Palczewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Palczewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Ostaszewo